Jalalabad – città dell'Afghanistan orientale
Jalalabad – villaggio del Gilgit-Baltistan (la regione sotto l'amministrazione di Pakistan)
Jalalabad – città dell'India nel distretto di Ferozepur (stato federato del Punjab)
Jalalabad – suddivisione dell'India nel distretto di Shahjahanpur (stato federato dell'Uttar Pradesh)
Jalalabad – suddivisione dell'India nel distretto di Muzaffarnagar (stato federato dell'Uttar Pradesh)
Jalalabad – suddivisione dell'India nel distretto di Bijnor (stato federato dell'Uttar Pradesh)
Žalalabad – città del Kirghizistan sud occidentale
Regione di Žalalabad – Regione del Kirghizistan con omonima capitale